Terfezia — рід грибів родини Terfeziaceae. Назва вперше опублікована 1851 року.

Класифікація 
До роду Terfezia відносять 52 видів:

Примітки

Джерела 
 Tulasne, L.R.; Tulasne, C. 1851. Fungi Hypogaei: Histoire et Monographie des Champignons Hypogés. :1-222 - P.172

Роди грибів
Пецицоміцети